Яаков Тернер (Яков Тернер, , , род. 1935, Кфар-Йона, Эрец-Исраэль) — израильский военный и государственный деятель, бригадный генерал Армии обороны Израиля, мэр Беэр-Шевы.

Биография 
Яаков Тернер родился в 1935 году в Кфар-Йоне.

В 1953 году поступил на службу в армию, записался на курсы лётчиков.

Лётчик-истребитель ВВС Израиля, совершил более 300 боевых вылетов в тыл врага.

Во время Шестидневной войны командовал 107-й эскадрильей, участвовал в операции «Мокед».

С сентября 1967 года по июль 1969 года, в ходе Войны на истощение, командовал 110-й эскадрильей.

В 1972−1974 годах — командир лётного училища.

Во время Войны Судного дня — в 107-й эскадрильe.

В 1977−1981 годах — командир авиабазы «Хацерим».

В 1981−1985 годах — командир Управления кадров ВВС Израиля.

В 1985 году ушёл в отставку в звании бригадного генерала после 32 лет военной службы.

После службы в армии поступил в израильскую полицию.

В 1985−1989 годах — глава отдела кадров полиции.

В 1989−1990 годах — командующий Центральным округом полиции.

1 апреля 1990 года получил звание генерал-майора полиции.

С 1 апреля 1990 года по 31 марта 1993 года — Генеральный инспектор полиции Израиля.

В 1998−2008 годах — мэр Беэр-Шевы.

Имеет степень бакалавра Университета им. Бен-Гуриона.

Основал Музей ВВС на авиабазе «Хацерим».

Вдовец, имеет трёх сыновей, двое из которых служили в качестве пилотов.

Его именем названы стадион в Беер-Шеве и сквер в Явне.

Примечания 

Бригадные генералы (Израиль)
Военные лётчики Израиля
Мэры Беэр-Шевы
Участники Шестидневной войны
Участники Войны на истощение
Участники войны Судного дня